Steve Wynn est le nom de :
 Steve Wynn (compositeur)
 Steve Wynn (entrepreneur), homme d'affaires américain, propriétaire de plusieurs casinos à Las Vegas